Kerk van de Heilige Vladimir in de Oude Tuinen (Moskou)
 Vladimirkerk (Bykovo)
 Vladimirkerk (Sotsji)